А̀ а̀ (А з могилою) - кирилична літера, яка використовується в південнослов'янських мовах, в тому числі й в болгарській.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_with_grave_(Cyrillic)